Ord, ORD eller ordet kan syfta på:

 Ord – språkvetenskapligt begrepp
 Ord (datorterm) – en dataenhet
 Ord, Nebraska – ort i USA
 Ord, Northumberland – en civil parish i Northumberland i England, Storbritannien
 ORD – funktionen ord ("order of" eller "ordinal")
 Guds ord – det skrivna ordet i Bibeln och vidare Kristus (Jesus)
 Johannesprologen – en tolkning om hur Ordet blev människa
 Ordets gudstjänst – en beteckning för den första huvuddelen av en högmässa, där texter läses och betraktelser hålls
 Ordet (pjäs) – en pjäs av Kaj Munk
 Ordet (1943) – film av Gustaf Molander 
 Ordet (1955) – film av  Carl Theodor Dreyer